ASTI, acrònim d'Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació, organisme policial dels Mossos d'Esquadra 
 Asti (municipi italià), municipi de la regió del Piemont 
 Bisbat d'Asti, seu de l'Església catòlica sufragània de l'arquebisbat de Torí (regió eclesiàstica Piemont) 
 Ducat d'Asti, ducat establert pels longobards a la península Itàlica amb centre a Asti (vers el 569-?)
 Província d'Asti, part de la regió de Piemont dins Itàlia
 Asti de Dirraqui (segles I - II), segon bisbe de Durrës
 Asti spumante, vi escumós blanc italià